Blagoja (kyrillisch: Благоја) ist ein männlicher Vorname, der überwiegend in Serbien verbreitet ist.

Herkunft 
Der Name ‚Blagoja‘ besteht aus den zwei serbischen Wörtern blago (sanft, mild) und ja (ich).

Namensträger 
 Blagoja Vidinic, Fußballtrainer

Siehe auch 
 Blagoje

Männlicher Vorname